The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo (en español: El hombre que desbancó Montecarlo) es una canción popular británica del estilo music hall del siglo XIX, escrita en 1891 o 1892 por Frederick Younge Gilbert, agente de teatro que había comenzado a escribir canciones cómicas como un empleo secundario hacía unos veinte años.

La canción fue popularizada por el cantante y comediante inglés Charles Coborn, y rápidamente se convirtió en un elemento básico de sus actuaciones, interpretada en gira en diferentes idiomas a través del mundo. Coborn confirmó que la inspiración de Gilbert fue el jugador y trillador de confianza Charles Wells. Wells reportó haber ganado un millón y medio de francos en el casino de Monte Carlo, utilizando los beneficios de fraude anterior. Algunas fuentes afirman que murió sin dinero en 1926, pero investigaciones recientes sugieren que esto no es del todo cierto. Sin embargo, otros sugirieron que el modelo al que se refiere la canción es Joseph Jagger y Kenneth MacKenzie Clark, padre del famoso historiador de arte Kenneth Clark. Coborn relató que conocía a Gilbert, y es probable que su relato sea correcto.

Coborn afirma en su autobiografía de 1928 que, hasta donde llegaba su memoria, cantó por primera vez la canción en "la última parte de 1891". Un anuncio en un periódico londinense sugiere, sin embargo, que lo realizó por primera vez en público a mediados de febrero de 1892. La canción fue popular desde la década de 1890 hasta finales de la década de 1940, y todavía se le hace referencia en la cultura popular actual.

Letra

Referencias

Canciones de los años 1890
Canciones del Reino Unido